Сімкайло — українське прізвище.

Відомі носії:
 Григорій (Сімкайло) (1955—2012) — митрофорний протопресвітер УГКЦ.
 Микола (Сімкайло) (1952—2013) — єпископ УГКЦ.

Українські прізвища